Pryma – interwał muzyczny
 Pryma – pierwsza godzina kanoniczna w liturgii godzin
 Pryma – imię żeńskie
 Pryma łatrowa – miara długości